„Академик Бултекс 99“ е баскетболен клуб от Пловдив, България. Спонсор на отбора е фирмата за работно облекло Бултекс 99 ЕООД.

Игра мачовете си в Спортна зала „Строител“ до 2017. Освен за мъже, има и отбори за юноши, момчета до 14 години, момчета до 12 години, момчета до 10 години, момичета до 12 години.

Отборът има 16 победи и 6 загуби през сезон 2016/17 и завършва на 2-ро място в класирането. През есента на 2017 отборът се премести в Комплекс С.И.²Л.А. на булевард Васил Априлов. 
Отбора има успехи само в приятелски турнири като спечелва турнира за купа „Плевен“ през 2017 г. и международния турнир за купа „Пловдив“ също през 2017 година. През 2018 година момчетата до 14 години станаха шампиони на република България.

Настоящ състав

Източници 

Основани в България през 1948 година
Академик Бултекс 99
Спорт в Пловдив